Ski steht für:

 Ski, Sportgerät
 Ski (Stadt), norwegische Stadt im Fylke Viken
 Ski (ehemalige Kommune), ehemalige Kommune im Fylke Akershus, Norwegen

 Salomon An-ski (1863–1920), jüdisch-russischer Autor und Dramatiker

ski steht als Abkürzung für:
 Sika (Sprache), malayo-polynesische Sprache, laut ISO-639-3-Code

SKI steht als Abkürzung für:
 Kombinatoren S, K und I der kombinatorischen Logik
 Bahnhof Kirkel, Saarpfalz-Kreis, laut DS100-Code
 Schweizer Kartell Industria, Korporationsverband
 Flughafen Skikda, ehemaliger Flugplatz in Algerien, laut IATA-Code
 Statens kärnkraftinspektion, schwedische Strahlenschutzbehörde
 Stichkanal Ibbenbüren, Rest einer Alten Fahrt des Mittellandkanals
 SkyKing Limited, ehemalige Fluggesellschaft auf den Turks- und Caicosinseln, laut ICAO-Code

Siehe auch:

Abkürzung